Saelens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), joueur belge de volley-ball
David Saelens (né en 1975), pilote automobile belge
 (né en 1964), scientifique belge sur l'influenza

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme belge